Twele ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Twele (1853–1920), Unterstaatssekretär im Reichsschatzamt
 Eduard Twele (1806–1871), deutscher lutherischer Theologe
 Eduard Twele (Jurist), Senatspräsident am Reichsmilitärgericht